Saint Maugan peut désigner : 
 un des autres noms de Saint Maeoc, originaire de Bretagne ;
 Saint-Maugan, une commune d'Ille-et-Vilaine.